The Stepson – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Stepson – film per la televisione del 2010 diretto da Anthony Lefresne